Schenefeld (Pinneberg), een gemeente in de Duitse Kreis Pinneberg, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Schenefeld (Steinburg), een gemeente in de Duitse Kreis Steinburg, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein